Джейсон Айзекс (;  , Ліверпуль, Англія) — британський актор. Відомий за своєю роллю Луціуса Мелфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера. Вивчав право у Бристольському університеті.

Фільмографія

Озвучування

Мультфільми

Відеоігри

Примітки

Посилання 
 

Англійські кіноактори
Англійські телеактори
Англійські актори озвучування
Лауреати премії «Супутник»
Польські євреї Англії
Білоруські євреї Англії
Російські євреї Англії
Актори, які зіграли роль Георгія Жукова